Ву́лиця Леване́вського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Леваневського — вулиця в Донецьку.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Києві.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Костянтинівці.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Луганську.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Мелітополі.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Миколаєві.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Полтаві.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Севастополі.

 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Олексія Дем'янюка у місті Баранівка.
 Вулиця Леваневського — колишня назва розділеної на три частини вулиці (просп. Незалежності, вул. Чорних Запорожців, вул. Петра Дяченка) у місті Біла Церква.
 Вулиця Леваневського — колишня назва Биківнянської вулиці в Броварах.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Полянська у місті Васильків.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Дорошенка у Вовчанську.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Вірменської громади у місті Дніпро.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Героїв Крут в Житомирі.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Андрія Шептицького у місті Знам'янка.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Ізюм.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Володимира Великого в Кодимі.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Ольги Макійчук у місті Коростишів.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Левка Мацієвича у місті Кропивницький.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Сарматська у місті Марганець.
 Вулиця Леваневського — колишня назва Решетилівської вулиці в Новгороді-Сіверському.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Військової доблесті у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Бориса Джонсона у місті Новомосковськ.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Науки в Покотилівці.
 Вулиця Леваневського — колишня назва вулиці Гетьмана Павла Скоропадського у місті Суми.

Вулиця Леваневського — вулиця в Іжевську.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Краснодарі.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Липецьку.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Москві.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Уфі.
 Вулиця Леваневського — вулиця в Ярославлі.

Вулиці, названі на честь людей